Finalen i DBUs Landspokalturnering for herrer 2009-10 blev afviklet den 13. maj 2010. Kampen blev spillet i Parken, København og blev vundet af FC Nordsjælland med 2-0 over FC Midtjylland.

Kampen

Detaljer

Referencer 

DBUs Landspokalturnering for herrer 2009-10